Бобовиште може бити:

 Бобовиште (Алексинац), насеље у општини Алексинац, Нишавски округ, Република Србија, 
 Бобовиште (Бар), насеље у општини Бар, Република Црна Гора,